Люди на болоте:
 Люди на болоте — роман белорусского писателя Ивана Мележа.
 Люди на болоте — художественный фильм, снятый по мотивам одноимённой книги.